Die Namen Hydroxyl oder Hydroxy sind ein Kunstwort aus  als Bezeichnung für Wasserstoff und  ‚scharf‘ als Bezeichnung für Sauerstoff. Sie stehen für die chemische Gruppe OH-, bei der ein Wasserstoffatom an ein Sauerstoffatom gebunden ist.

Siehe dazu:

 Hydroxygruppe
 Hydroxyl-Radikal
 Hydroxidion
 Hydroxide

Siehe auch:
 Alkohole
 Carboxygruppe
 Polyole